

Patronyme
 Thierry de Ringelheim, personnalité saxonne des  ;
 Mathilde de Ringelheim (896-968), fille du précédent ;
 Foulek Ringelheim (1938-2019), juriste, essayiste et romancier belge ;
 Aurélien Ringelheim, (1979- ), acteur belge.

Toponymie
 Ringelheim, est une ville de la périphérie de Salzgitter, en Basse-Saxe (Allemagne).

Homonymie
Homonymie de patronyme